Уттаркаши:

 Уттаркаши — город в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.
 Уттаркаши — округ в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.